Nid d'oiseau (bird's nest en anglais) peut faire référence à :
 un nid d'oiseau, lieu de ponte, d'incubation et d'élevage chez les oiseaux ;
 les nids d'oiseaux, spécialité belge ;
 la Néottie nid d'oiseau (), espèce de plantes herbacées vivaces ;
 les champignons nid d'oiseau (), famille de champignons ;
 le stade national de Pékin, surnommé le Nid d'Oiseau ;
 , maison américaine ;
 , roman américain de 1954 ;
  (1970–1994), cheval de course britannique.

Voir aussi 

 un nid d'aigle, bâtiment isolé construit en montagne ;
 un nid d'hirondelle, spécialité asiatique.